Бори́с Щу́кин: Щукин, Борис Васильевич (1894—1939) — советский актёр театра и кино, режиссёр, педагог.
 Щукин, Борис Фёдорович (1891—1981) — актёр Саратовского театра драмы.